Bainbridge puede hacer referencia a:

Buques 
Clase Bainbridge, tipo de destructores de la armada de Estados Unidos.
USS Bainbridge, nombre usado por cinco buques de la armada de Estados Unidos.

Localidades de Estados Unidos
Bainbridge (Georgia), pueblo en el Estado de Georgia.
Bainbridge (Indiana), pueblo en el Estado de Indiana.
Bainbridge (villa), villa en el Estado de Nueva York.
Bainbridge (Nueva York), pueblo en el Estado de Nueva York.
Bainbridge (condado de Geauga, Ohio), lugar designado en el censo del condado de Geauga, Ohio.
Bainbridge (condado de Ross, Ohio), villa en el condado de Ross, Ohio.
Bainbridge (Pensilvania), lugar designado en el censo en el Estado de Pensilvania.
Bainbridge Island (Washington), localidad en el Estado de Washington.
Municipio de Bainbridge (Illinois), en el Estado de Illinois.
Municipio de Bainbridge (Indiana), en el Estado de Indiana.
Municipio de Bainbridge (Míchigan), en el Estado de Míchigan.
Municipio de Bainbridge (Ohio), en el Estado de Ohio.